Суреда () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Альковер-и-Суреда, Антонио Мария (1862—1932) — писатель-модернист из Майорки, который писал по широкому кругу вопросов, включая католическую церковь, фольклор и лингвистику.
 Каро-и-Суреда, Педро (1761—1811) — испанский генерал, участник наполеоновский войн.
 Суарес Суреда, Карлос (род. 1968) — бывший испанский баскетболист.